

Personnalités 

 Dirk Maassen (né en 1970), pianiste et compositeur allemand ;
 Frans Maassen (né en 1965), coureur cycliste néerlandais ;
 Karl Georg Maassen (1769-1834), homme politique allemand ;
 Sascha Maassen (né en 1969), pilote automobile allemand ;
 Xavier Maassen (né en 1980), pilote automobile néerlandais.